Keith Stewart peut désigner : :
 Keith Stewart, amiral et homme politique britannique ;
 Keith Stewart, magistrat et pair britannique.